Edmund Romer (powstaniec)
 Edmund Romer (1904−1988) − polski inżynier, profesor PŚ